Альгранж () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Тьонвиль, кантон Альгранж.

Географическое положение 

Коммуна расположена на расстоянии около 280 км на восток от Парижа и в 30 км южнее Меца.

Площадь коммуны — 6,96 км², население — 6326 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 6297 человек (2013), плотность населения — 904,7 чел/км². Ранее входила в состав Лотарингии.

Население 
Численность населения коммуны в 2008 году составляла 6360 человек, в 2012 году — 6381 человек, а в 2013-м — 6297 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 4062 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2909 были экономически активными, 1153 — неактивными (показатель активности 71,6 %, в 1999 году — 63,0 %). Из 2909 активных трудоспособных жителей работали 2574 человека (1415 мужчин и 1159 женщин), 335 числились безработными (153 мужчины и 182 женщины). Среди 1153 трудоспособных неактивных граждан 332 были учениками либо студентами, 305 — пенсионерами, а ещё 516 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки